Kudłaczek i Bąbelek
  – powieść